Niederdorf (Saxe), une commune d'Allemagne

 Niederdorf (Bâle-Campagne), une commune de Suisse
 Niederdorf (Zurich), un quartier de Zurich
 Niederdorf est le nom vernaculaire de la commune italienne de Villabassa (BZ).
 nom allemand de Villabassa, dans le Haut-Adige